Coenus (generaal) - Grieks generaal ten tijd van Alexander de Grote
 Coenus van Macedonië - koning